Nesvrta je lahko:
 Nesvrta, Leskovac (Srbija)
 Nesvrta, Vranje (Srbija)